

Caratteristiche tecniche 
Punta centrale, Doble può giocare anche come centrocampista interno.

Carriera

Club

Shrewsbury Town 
Il 20 giugno 2012 firma un contratto che lo lega allo Shrewsbury Town.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori gallesi